Stadien steht für:
 den Plural von Stadion (altes Längenmaß, etwa 150–185 Meter), siehe Alte Maße und Gewichte (Antike): eine Längenangabe
 den Plural von Stadion: mehrere Sportstätten
 den Plural von Stadium: mehrere Zustände